Plav est un toponyme qui peut désigner :

Plav, une ville et une municipalité du Monténégro.

Plav, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud.